Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Željko Franulović e Heinz Günthardt che hanno battuto in finale Dick Crealy e Antonio Zugarelli 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Wojciech Fibak (semifinali)

 Željko Franulović /  Heinz Günthardt (campioni)
 Pavel Složil /  Vladimír Zedník (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austrian Open 1979